Red Bull Salzburg kan vara:

FC Red Bull Salzburg, fotbollsklubb
EC Red Bull Salzburg, ishockeyklubb